Chotárny potok může označovat:

V povodí Bodvy
Chotárný potok (přítok Turně, Hrušov)
Chotárný potok (přítok Turně, Zádiel) (alternativní název Blatný potok)

v povodí Hronu
Chotárný potok (přítok Hronu)

v povodí Laborce
Chotárný potok (přítok Čečehovského kanálu)

v povodí Moravy
Chotárný potok (přítok Mláky)

v povodí Ondavy a Tople
Chotárný potok (přítok Oľky)
Chotárný potok (přítok Šibské vody)
Chotárný potok (přítok Tople, Bardejov)
Chotárný potok (přítok Tople, Lukov)
Chotárný potok (přítok Tople, Mokroluh)

v povodí Oravy
Chotárný potok (přítok Bielé Oravy)
Chotárný potok (přítok Klenskovského potoka)

v povodí Popradu
Chotárný potok (přítok Kamienky)
Chotárný potok (přítok Skalnatého potoka)
Chotárný potok (přítok Smrečného potoka)
Chotárný potok (přítok Vesného)

v povodí Váhu
Chotárný potok (přítok Pieště)
Chotárný potok (přítok Trnovky)

Reference